Нейпперг — немецкая фамилия. Известные носители:

 Нейпперг, Адам Альберт фон (1775—1829) — австрийский фельдмаршал-лейтенант времён Наполеоновских войн.
 Нейпперг, Альфред фон (1807—1865) — вюртембергский генерал-майор и пожизненный член Верхней палаты парламента, старший сын Адама Альберта фон Нейпперга.
 Нейпперг, Вильгельм Рейнхард фон (1684—1774) — австрийский генерал-фельдцейхмейстер, председатель гофкригсрата.
 Нейпперг, Эрвин фон (1813—1897) — австрийский фельдмаршал-лейтенант, сын сын Адама Альберта фон Нейпперга, младший брат Альфреда фон Нейпперга.